Zoning (film), Duitse film uit 1986, video 1996
Zoning (Tangerine Dream), album met de filmmuziek van die film.